Крило може значити:

 крило, код птица и инсеката орган који се развио од предњих екстремитета, а служи за уздизање птице у ваздух, као и за летење.
 крило авиона, носива површина објекта који лети (авион, једрилица..) као и код неких врста бродова;
 Крило-Јасенице, насеље јужно од Сплита
 Крило (кошарка), кошаркашка позиција
 Крило (часопис)